La Pochota, legendás gyapotfa a mexikói Chiapa de Corzo városban
La Pochota, település Mexikóban, Oaxaca államban, San Pedro Ixcatlán községben
La Pochota, település Mexikóban, Veracruz államban, Tezonapa községben
La Pochota, település Mexikóban, Veracruz államban, Tlalixcoyan községben